Eryngium obliquatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Eryngium obliquatum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
obliquatum